Óra, időmérő eszköz
 Óra, az idő mértékegysége

Hasonló néven
 Az óra (Loewe) – egy dal, amit Carl Loewe komponált Johann Gabriel Seidl versére
 Az óra (film, 1945) — egy 1945-ben bemutatott amerikai film
 Az óra (film, 2017) — egy 2017-ben bemutatott bolgár-görög film